

Niemcy 
 Wittenau – dzielnica Berlina
 Wittenau – nazwa przystanku kolejowego Berlin-Wittenau (Wilhelmsruher Damm) do 1995

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Uszyce

Inne 
 Concordia Wittenau – klub piłkarski

Zobacz też 
 Berlin-Wittenau